Niemcy:
 Bissingen an der Enz – dzielnica Bietigheim-Bissingen
 Bissingen ob Lontal – dzielnica Herbrechtingen 
 Bissingen – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Dillingen an der Donai 
 Bissingen an der Teck – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Esslingen 
 Bietigheim-Bissingen – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, powiecie Ludwigsburg 
 Bietigheim-Bissingen – wspólnota administracyjna w Badenii-Wirtembergii, w powiecie Ludwigsburg